David Orchard est un nom pouvant désigner:

 (né en 1948), joueur sud-africain de cricket
 (né en 1950), homme politique canadien en Saskatchewan

Voir aussi

Orchard, David